Кампинос () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западно-Варшавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4076 человек (на 2004 год). Административным центром гмины является село Кампинос.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Будки-Желязовске
 Старе-Гнатовице
 Грабник
 Граница
 Юзефув
 Кампинос
 Кампинос-А
 Коморув
 Квяткувек
 Лазы
 Пасиконе
 Пиндаль
 Подкампинос
 Прусы
 Скарбиково
 Строец
 Стшижев
 Щитно
 Вейца
 Воля-Пасиконьска
 Завады

Поселения 
 Белины
 Бромежик
 Кирштайнув
 Кошувка
 Лазы-Лесьне
 Женшице

Соседние гмины 
 Гмина Брохув
 Гмина Леонцин
 Гмина Лешно
 Гмина Сохачев
 Гмина Тересин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Мазовецкого воеводства